

Cinema 
 Immortals – film mitologico d'azione del 2011

Musica 
 Immortals – gruppo musicale di musica elettronica belga
 Immortals – album dei Firewind del 2017
 Immortals – singolo dei Fall Out Boy del 2014

Videogiochi 
 Immortals – organizzazione di sport elettronici statunitense

Pagine correlate 
 Immortal (disambigua)
 The Immortals